Als Substitutionsprinzip wird bezeichnet:
Kriterium der objektorientierten Programmierung, siehe Liskovsches Substitutionsprinzip
Verfahren zur Gewinnung von Schätzfunktionen in der Statistik, siehe Substitutionsprinzip (Statistik)